Lol steht für:
 Lol (Fluss), ein Fluss in der Region Bahr al-Ghazal im Südsudan, der in den Bahr al-Arab (Kiir) mündet
 Lol (Bundesstaat), ein Bundesstaat des Südsudan

Vornamen:
 Lol Mohammed Chawa (1939–2019), Staatspräsident des Tschad (1979)
 Lol Coxhill (1932–2012), eigentl. Lowen Coxhill, britischer Jazzsaxophonist und Schauspieler
 Lol Creme (* 1947), eigentl. Laurence Neil Creme, englischer Musiker

LOL steht für:
 <LOL>, siehe Blog 27#Studioalben, ein Album der polnischen Popmusik-Gruppe
 LOL <(^^,)>, das dritte Album des schwedischen Dance-Produzenten Basshunter, siehe LOL (^^,)
 LOL (2012), ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2012 und eine Neuverfilmung der gleichnamigen französischen Komödie
 LOL (Laughing Out Loud), eine französische Filmkomödie aus dem Jahr 2008
 LOL: Last One Laughing, eine deutsche Comedy-Serie, seit 2021

LOL steht als Abkürzung für:
 LOL, Akronym für Laughing out Loud oder auch laugh out loud (deutsch: „lautes Lachen“), ein Wort aus dem Netzjargon
 Lovelock (Derby Field), Flughafen in Lovelock (Nevada), US-Bundesstaat Nevada nach dem IATA-Code
 Lower Operating Limit, Untere Funktionsgrenze siehe Highly Accelerated Life Test#Testergebnis und Ende

LoL steht als Abkürzung für:
 League of Legends, Online-Computerspiel von Riot Games
 Limit of Liability, siehe Haftungsgrenze

lol steht für:
 .lol, eine Neue Top-Level-Domain
 Abkürzung für Lomongo, auch Mongo oder Mongo-Nkundu, die Sprache der Mongo in der Demokratischen Republik Kongo, Sprachcode nach ISO 639-3

Siehe auch:
 Loll
 Löll

Abkürzung